PAPS steht als Abkürzung für:

 3′-Phosphoadenosin-5′-phosphosulfat, eine Adenosinverbindung
 Peregrinatio ad Petri Sedem (P.A.P.S.), eine Pilgerorganisation der Römischen Kurie

Abkürzung